Johann Gronau ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Wilhelm Gronau (1803–1887), deutscher Mathematiker 
 Johann Hermann Gronau (1708–1769), deutscher Pfarrer

Siehe auch:
 Hans Gronau